

Sport 
 Circuit du Bourbonnais : circuit automobile français situé dans le département de l’Allier
 Circuit du Bourbonnais (cyclisme) : course cycliste française, organisée de 1925 à 1942 dans le département de l'Allier